Philipstown kan syfta på följande platser:

Irland 

 Daingean, ort, Leinster, Uíbh Fhailí,

Sydafrika 

 Philipstown (flygplats i Sydafrika), Norra Kapprovinsen, Pixley ka Seme District Municipality, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar